Die Qualifikation zum ICC Men’s T20 World Cup 2024 besteht aus 15 regionalen Qualifikationsturnieren im Twenty20-Cricket für den ICC Men’s T20 World Cup 2024. Diese werden zwischen Februar 2022 und 2023 ausgetragen und bestimmen acht Teams die sich für das Endturnier qualifizieren.

Format 
Die Turniere wurden in den fünf Regionen des International Cricket Council ausgetragen. Dabei qualifizierten sich jeweils zwei Teams aus Asien, Afrika, und Europa und eines aus Amerika und dem Ostasiatisch/Pazifischen-Raum. In jeder Region sind die Turniere jeweils hierarchisch aufgebaut, so dass die endgültige Qualifikation jeweils durch ein Regionsfinale erfolgt. Für diese qualifizieren sich die Mannschaften in einem von mehreren Qualifikationsturnieren.

Übersicht 
Afrika

Amerika

Asien

Europa

Ostasien/Pazifik

Qualifikanten

Regionale Qualifikationsturniere

Afrika

Regionsfinale 
Das Regionsfinale fand zwischen dem 1. und 15. Oktober 2023 in Namibia statt.

Tabelle

Qualifier A 
Der Qualifier A findet vom 17. bis 25. November 2022 in Ruanda statt. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich für das Regionsfinale.

Tabelle

Qualifier B 
Der Qualifier B findet vom 1. bis 9. Dezember 2022 in Ruanda statt. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich für das Regionsfinale.

Tabelle

Amerika

Regionsfinale 
Das Regionsfinale findet im Jahr 2023 statt.

Tabelle

Subregional 
Die Subregionale-Gruppe findet im Jahr 2023 statt. Die drei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für das Regionsfinale.

Tabelle

Asien

Regionsfinale 
Das Regionsfinale wird im Jahr 2023 ausgetragen.

Tabelle

Qualifier A 
Der Qualifier A wird im Jahr 2023 ausgetragen.

Qualifier B 
Der Qualifier B wird im Jahr 2023 ausgetragen.

Europa

Regionsfinale 
Das Regionsfinale fand vom 15. bis 20. Juni 2019 in Guernsey statt.

Tabelle

Qualifier A 
Der Qualifier A wurde vom 12. bis 19. Juli 2022 in Finnland ausgetragen.

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Finale

Qualifier B 
Der Qualifier B wurde vom 24. bis 31. Juli 2022 in Finnland ausgetragen.

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Finale

Qualifier C 
Der Qualifier C wurde vom 28. Juni bis 4. Juli 2022 in Belgien ausgetragen.

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Halbfinale

Finale

Ostasien/Pazifik

Regionsfinale 
Das Regionsfinale wird im Jahr 2023 ausgetragen.

Tabelle

Qualifier A 
Der Qualifier A wurde vom 9. bis 15. September 2022 in Vanuatu ausgetragen.

Tabelle

Qualifier B 
Der Qualifier B wurde vom 15. bis 18. Oktober 2022 in Japan ausgetragen.

Tabelle

Einzelnachweise 

2024 Qualifikation
Cricket 2022
Cricket 2023